Ратнер — еврейская фамилия.

Происходит от слова  — рат (совет) и топонимов Ратно (Ковельского уезда Волынской губернии), Ратни (Радомысльского уезда Киевской губернии) и Рогатин. Наибольшее распространение имела среди евреев в Житомире, Радомысле, Горках, Лепеле, Могилёве, Слуцке, Слониме, Бресте, Вилейке, Лиде, Троках, Вильне, Тельше, Двинске, Риге.

Известные носители
 
 
 Ратнер, Аркадий Моисеевич (род. 1945) — руководитель эстрадно-джазового оркестра.
 Ратнер, Берта Ароновна (1896—1980) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 
 Ратнер, Бретт (род. 1969) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Ратнер, Брюс (Bruce Ratner, род. 1945) — американский предприниматель, девелопер, совладелец Бруклин Нетс.
 
 Ратнер, Георгий Львович (1923—2001) — кардиохирург, сын Л. М. Ратнера.
 Ратнер, Григорий Вениаминович (Ратов, 1897—1960) — американский актёр театра на идише и кино.
 Ратнер, Григорий Яковлевич (1948—2020) — российский журналист, деятель советского и российского телевидения, стоявший у его истоков.
 Ратнер, Дина Иосифовна (род. 1938) — литературный критик, прозаик, литературовед.
 Ратнер, Евгения Моисеевна (1886—1931) — политический деятель, член ЦК партии социалистов-революционеров.
 Ратнер, Евсей Иделевич (1900—1978) — советский учёный в области агрохимии и физиологии растений.
 Ратнер, Еремей Маркович (1878—1951) — большевик, Герой Труда.
 Ратнер, Ефим Самойлович (1911—1974) — специалист в области светотехники, племянник Б. Е. Ратнера.
 Ратнер, Ефрем Теодорович (род. 1935) — испытатель космической техники, заслуженный испытатель СССР.
 Ратнер, Залман Гиршевич (Григорьевич; 1885—1938) — советский библиограф, автор публикаций на идише.
 Ратнер, Илья Исидорович (1874—?) — директор-распорядитель акционерного общества «Бликген и Робинсон».
 Ратнер, Иосиф Маркович (1901—1953) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск (1944).
 Ратнер, Исаак (1857—?) — российский математик, публицист на иврите.
 Ратнер, Исаак Абрамович — концертмейстер, заслуженный артист Азербайджанской ССР, отец Л. И. Ратнер.
 Ратнер, Йоханан (1891—1965) — израильский архитектор, командир Хаганы.
 Ратнер, Лев Моисеевич (1886—1953) — русский и советский хирург, брат Е. М. Ратнер.
 Ратнер, Леонид Анатольевич (род. 1937) — советский и украинский гандбольный тренер, заслуженный тренер СССР, главный тренер женской сборной Украины.
 Ратнер, Лилия Николаевна (1929—2016) — художник-график.
 Ратнер, Люся Исааковна (в замужестве Давидович; 1903—2002) — концертмейстер, заслуженная артистка Азербайджанской ССР, мать Б. М. Давидович.
 Ратнер, Майкл (Michael Ratner, род. 1943) — американский адвокат, правовед, меценат идиша, брат Брюса Ратнера.
 Ратнер, Марина Евсеевна (1938—2017) — американский математик советского происхождения, специалист в области эргодической теории, дочь Е. И. Ратнера.
 Ратнер, Марк (Mark Ratner, род. 1942) — американский химик и материаловед.
 Ратнер, Марк Борисович (1871—1917) — русский адвокат, общественный деятель, публицист (на идише и русском языке).
 Ратнер, Марк Моисеевич (1903—?) — советский архитектор.
 Ратнер, Михаил Аркадьевич (род. 1977) — и.о. главы Томска (с 13 ноября 2020 года).
 Ратнер, Мона (1914—1998) — палестинская и американская шахматистка.
 Ратнер, Надежда Давыдовна (1916—1993) — советский историк, двоюродная сестра Е. С. Ратнера, племянница Б. Е. Ратнера.
 Ратнер, Нина Александровна (1907—1975) — советский терапевт.
 Ратнер, Павел Исидорович (Израилевич; 1858—?) — инженер-строитель, действительный статский советник.
 Ратнер, Самуил Вульфович (1910—1992) — советский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Ратнер, Софья Исааковна (в замужестве Кишкина, 1914—1993) — советский учёный-материаловед.
 Ратнер, Шахно Израилевич (1899—1967) — советский терапевт и нефролог, брат Ю. А. Ратнера.
 Ратнер, Юрий Александрович (Израилевич) (1895—1972) — советский хирург-онколог.
 Ратнер, Яков Вульфович — советский театровед.

Составная фамилия
 Ратнер-Марголина, Кция Павловна (1905—1999) — еврейская поэтесса (идиш), жена Е. И. Ратнера.

См. также 
 Теоремы Ратнер (Ratner’s theorems) — несколько крупных теорем, введённых М. Е. Ратнер и относящихся к унипотентным потокам на однородных пространствах.

Примечания